Ганс Фриц Шолль (,  — ) — активист Сопротивления нацистскому режиму в Германии.

Биография 
В 15 лет вступил в гитлерюгенд, но позже, разочаровавшись в национал-социализме, стал поддерживать связь с запрещенной молодёжной группой, за что на некоторое время оказался в тюрьме. Окончив школу, учился на врача в мюнхенском университете. Достигнув призывного возраста, вступил в Вермахт, участвовал в качестве врача во французской кампании летом 1940, и в 1942 — на восточном фронте.

Вместе с сестрой Софи Шолль и несколькими другими студентами Мюнхенского университета он создал группу «Белая роза», участники которой проводили мирные антинацистские акции (такие, как разбрасывание листовок). Софи и Ганс Шолль были арестованы по обвинению в государственной измене и казнены на гильотине.

Память 
С 1980 года вручается литературная Премия Ганса и Софи Шолль. Ею отмечаются произведения, которые «свидетельствуют о духовной независимости, поощряют гражданскую свободу, моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость, и тем самым дают ощутимый импульс чувству ответственности современников».

Примечания 

Гитлерюгенд
Белая роза
Протестанты немецкого Сопротивления
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году
Казнённые на гильотине
Похороненные на кладбище Перлахер Форст